У фіналі Іван Лендл переміг чинного чемпіона Джона Макінроя з рахунком 7–6(7–4), 6–3, 6–4 .

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1985 US Open Men's Singles draw 

1985 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу